Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-98 (1917)
 UB-98
 UC-98

Вторая мировая война 
 U-98 (1940)